Ambalabe est un toponyme malgache :
 Sarodrano, ville et une commune urbaine, située dans la région de Melaky (Province de Mahajanga)
 Sarodrano, village touristique situé dans la province d'Atsimo-Andrefana, au Sud-Ouest de Madagascar

Homonymie de toponyme